«Телеком Баскетс» — немецкий баскетбольный клуб из города Бонн, образован в 1992 году после объединения двух команд: «Гёдесбергер» и «Фортуна Бонн». Спонсором клуба является немецкая компания «Deutsche Telekom».

Достижения 
  серебро чемпионата Германии: 1997, 1999, 2001, 2008, 2009
  Финалист Кубка Германии: 2005, 2009, 2012
  Чемпион Бундеслиги 2: 1996

Сезоны

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Германии
Спортивные клубы Бонна